Джамп-а́п () — піджанр драм-енд-бейсу. Це напрямок музики, що характеризується глибокими синтезаторними бас-лініями та енергетичними, швидкими барабанними лупами. Як правило, джамп-ап звучить більш фанково і позитивно, ніж інші піджанри жанру драм-енд-бейс. Крім того, нерідко композиції в стилі джамп-ап наділені хіп-хоповими семплами.

Класичними прикладами музичних композицій в жанрі джамп-ап є композиції DJ Zinc -Super sharp shooter і Fugees — Ready or not(DJ Zinc remix).

Виконавці 

 Aphrodite
 Acuna
 Alpine Dub
 Ander Dub
 Bad Moral
 Bluefoot
 Buckx
 Burma
 Cabbie
 Callide
 Camo & Krooked
 Capital J
 Culture Boy
 Crafty
 Fetz
 Focus Radiation
 Gangsta Fun & Skilla
 Digiworx aka Tron & Shifta
 Debo & Kerupt
 Dj Rusty (Brazil)
 DJ Alpha
 Danny Bass
 Dirty Deeds
 DJ Bass
 DJ Clipz
 DJ Hype
 DJ Hz
 DJ Complex
 DJ Mos
 DJ JD
 DJ Premium
 Dubality
 DJ Escape
 DJ Browsa
 DJ Origin
 DJ Spaow
 DJ Sqlosh
 DJ Rowney
 DJ High Roller
 DJ Hazard/Dirty Harry
 DJ Pasco
 DJ Marlok
 DJ Norm
 DJ Pleasure
 DJ Ketz & Kung
 DJ KRE
 DJ Panik
 DJ Sly
 D Kill
 Dino
 DP And Promenade
 Dub Peddla
 Dub Zero
 Ego Trippin
 Exa
 Erb N Dub
 Grayzee
 Heist
 Heavy Hittaz
 High Roller
 Hokilla
 Hoogs
 Iron Hands
 Janbass
 J.Rabbit
 Jayline
 Jaydan
 Joeroxor
 J Smooth
 Levela
 Logan D
 Mage
 Majistrate
 Mayel
 Micky Finn
 Milton B
 Mutated Forms
 Modified Motion
 Northern Lights/Steppa & Kitcha
 Nu elementz
 Obstrukt
 Original Sin/Generation Dub/Double Zero/Killa Hurt
 Outrage (orange)
 Ozma
 P.A
 PH
 Phillo
 Picto
 Ronny Upsone
 Rollz
 Serial Killaz
 Skanka
 Skippa
 Slum Dogz
 Sensai
 Soul Pride
 Soundclash
 Shifta
 Shocka
 Shufunk
 Snitch And Jabba
 Sensa
 Serum
 SPEKKY
 Split Personality
 Subzero/Generation Dub/Double Zero
 Supreme Being
 Swan-E
 Taxman/Johnny Cage
 Tantrum Desire
 Target
 The Force
 The Grandad
 Tron
 Twisted Individual
 Vip Hacks
 Vital Elements
 Vadim Dess
 WoodPacka
 Wobble T
 Zap
 Zen

Посилання 
12Edit.ru — Jump-Up 

Музичні напрями
Електронна музика
Драм-енд-бейс